Pelahijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Pelahijiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtgemeinde Tores
 Pelahijiwka (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Pelahijiwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka